Вшетати могу бити:

 Вшетати (Мјелњик), варошица у округу Мјелњик, Средњочешки крај, Чешка Република
 Вшетати (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република